MDCT steht für:

 Modified Discrete Cosine Transformation, engl. für Modifizierte diskrete Kosinustransformation
 Multi Detektor Computertomographie (engl. Multi-detector Computed Tomography, Multislice Detector Computed Tomography, Multi-row-detector Computed Tomography), bei der  bis zu 1400 Projektionen pro 360°-Drehung bei einer Aufnahmedauer von 3 bis 8 Sekunden gemacht werden

MDCT